Das WTA Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Hallenteppichplatzturnier für Damen im Madison Square Garden in New York City. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 13. bis 19. November 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Anke Huber mit 6:1, 2:6, 6:1, 4:6 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Jana Novotná / Arantxa Sánchez Vicario mit 6:2 und 6:1 gegen Gigi Fernández / Natallja Swerawa.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in New York City
Madison Square Garden
Sportveranstaltung in Manhattan